Az EU, Eu vagy eu jelentései:
 Európai Unió (angolul European Union) rövidítése
 Franciául (États-Unis), spanyolul és portugálul (Estados Unidos): Egyesült Államok, USA
 A baszk nyelv kétbetűs ISO-kódja
 Az európium vegyjele
 Eu község és híres kastély Franciaországban, Felső-Normandia régióban, Seine-Maritime megyében
 Európa (kontinens) rövidítése